Натуральне число 1822
 1822 рік до нашої ери
 1822 рік нашої ери